Scapholeberis är ett släkte av kräftdjur. Scapholeberis ingår i familjen Daphniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Scapholeberis